(né en 1987), footballeur finlandais ;
  (né en 1939), biochimiste et militant des droits de l'homme américain ;
 Pertti Mäkinen, artiste finlandais, pièce de 1 euro finlandaise ;
 Teemu Mäkinen (né en 1968), géophysicien finlandais ;
 Timo Mäkinen (1938-2017), pilote finlandais de rallye ;
 Tommi Mäkinen (né en 1964), pilote finlandais de rallye.